Oneida steht für:

 Compoundbogen#Sonderformen, spezieller Compoundbogen mit Recurvearmen
 Oneida, nordamerikanischer Indianerstamm
 Oneida (Band), US-amerikanische Rockband
 Oneida Community, eine ehemalige religiöse Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten
 Oneida (Schiff), Schiff der US-Marine im Sezessionskrieg

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oneida (Arkansas)
 Oneida (Illinois)
 Oneida (Iowa)
 Oneida (Kansas)
 Oneida (Kentucky)
 Oneida (Louisiana)
 Oneida (New York)
 Oneida (Ohio)
 Oneida (Oklahoma)
 Oneida (Pennsylvania)
 Oneida (Tennessee)
 Oneida (Washington)
 Oneida (Wisconsin), im Outagamie County
 Oneida (Town), Town(ship) im Outagamie County, Wisconsin
 Oneida Castle (New York)
 Oneida Corners (New York)
 Oneida Valley (New York)

Siehe auch:
 Oneida County
 Oneida Football Club
 Oneida Lacus
 Oneida Lake